Partit del Congrés Nacional (del nom en anglès National Congress Party), partit polític del Sudan
 Partit Nacional de Centre, partit polític històric dels Països Baixos
 Network Control Program, protocol de transmissió d'ARPANET usat al principi a Internet i predecessor del TCP
 Network Control Protocol, un dels protocols del Point-to-Point Protocol